Decaro, unità di misura
 Antonio Decaro (1970), politico 
 Enzo Decaro (1958), attore
 5329 Decaro, asteroide della fascia principale

Pagine correlate
De Caro